

Географічні назви 
 Водник — селище в Україні, підпорядковане Полігонівській сільській раді Вітовського району Миколаївської області
 Водник — селище в Узбекистані, підпорядковане Ходжейлійській міськраді Каракалпакстану

Інші 
 «Водник» — український футбольний клуб з Миколаєва
 «Водник» — український футбольний клуб з Херсона
 Водник — неофіційна назва Національного університету водного господарства та природокористування
 «Водник» — російський бронеавтомобіль